YZP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sandspit (Columbia Britannica) (Canada)